Lomami est un nom propre qui peut référer à :
 Lomami, une rivière de la République démocratique du Congo, un des principaux affluents du fleuve Congo prenant naissance à Kamina ; 
 Lomami, une commune de la ville d’Isangi en République démocratique du Congo ;
 Lomami, une province de la République démocratique du Congo.

Voir aussi 
 Haut-Lomami, province de la République démocratique du Congo.